Krivec est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1983), joueur de hockey slovène ;
 Bojan Krivec (né en 1987), joueur de basket-ball slovène ;
  (né en 1942), athlète allemand ;
  (née en 1980), joueuse d'échecs slovène.

Notes et références 

sl:Krivec (priimek)